Петт () — английская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1953) — американский карикатурист, лауреат Пулитцеровской премии (2000).
  (1610—1672) — английский кораблестроитель и политик, член Палаты общин (1659, 1660—1661), член Лондонского королевского общества (с 1663).
  (1918—1993) — американский журналист, корреспондент агентства Associated Press, лауреат Премии Джорджа Полка (1954) и Пулитцеровской премии за очерк (1982).
  (1873—1954) — британский велогонщик, олимпийский чемпион в гонке на 20 км (1906).

См. также 
 Петт (Петтерсон Медейрос; р. 1992) — бразильский футболист, игрок Чемпионата Бразилии по мини-футболу в составе клуба «Жарагуа».